

Клюсек — село в гміні Ґостинін Ґостинінського повіту Мазовецького воєводства
 Клюсек — село в гміні Покшивниця Пултуського повіту Мазовецького воєводства